Buëch – fiume francese, affluente della Durance
 Petit Buëch – affluente del Buëch